Las lenguas cushitas orientales es un subgrupo de las lenguas cushitas, perteneciente a las lenguas afro-asiáticas, que incluye más de treinta lenguas. Las lenguas son habladas principalmente en Etiopía, pero también en Somalia y Kenia.

La lengua más importante es el oromo con unos 21 millones de hablantes, seguido por el somalí hablado por 15 millones de personas en Somalia, Etiopía, Yibuti y Kenia, el sidamo hablado por 2 millones de personas en Etiopía y el afaro o afar hablado por un millón y medio de personas en Eritrea, Etiopía y Yibuti.

La clasificación interna del cusita oriental se hace habitualmente entre las de las tierras altas y las de las tierra bajas. El omo-tana occidental es una rama propia, así como las dos ramas representadas por las lenguas yaaku (lengua muerta) y boon (en peligro de desaparición).

Clasificación 
 De las tierras altas
 Idioma alaaba
 Idioma buryí (Burji; unos 15.000 hablantes)
 Idioma gedeo
 Idioma hadiyya (Hadiya; unos 700.000 hablantes)
 Idioma kambaata
 Idioma libido
 Idioma sidamo (unos 2 millones de hablantes en Etiopía)
 De las tierras bajas
 Lenguas rendille-boni
 Idioma rendille (o rendile)
 Idioma boni
 Idioma somalí (unos 15 millones de hablantes en Etiopía, Kenia, Somalia, Yemen y Yibuti)
 Lenguas afar-saho (unos 375.000 hablantes en Etiopía y Somalia)
 Idioma saho
 Idioma afar
 Lenguas konso-gidole
 Idioma konso (Komso; 60.000 hablantes en Etiopía)
 Idioma dirasha o gidole, kidole, diraytata
 Idioma oromo (unos 21 millones de hablantes en Etiopía y Kenia; también llamado galla, pero el nombre es rechazado por los hablantes)
 Lenguas dullay
 Idioma bussa (en peligro)
 Idioma gawwada
 Idioma tsamai
 Lenguas Omo-Tana occidentales
 Idioma arbore
 Idioma baiso
 Idioma daasanach
 Idioma el molo o elmolo (extinguido; todos los hablantes se han pasado al elmolo-samburu)
 Idioma yaaku (extinguido; todos los hablantes se han pasado al mukogodo-maasai)
 Idioma boon (en peligro, posiblemente desaparecido)

Similitud léxica 
El proyecto ASJP basado en la distancia léxica de un conjunto de cognados establece un árbol cladístico para las similitudes léxicas como el siguiente:

Que no coincide completamente con la clasificación anteriormente propuesta (basada en innovaciones fonológicas y gramaticales compartidas) se aproxima bastante.

Comparación léxica 
Los numerales para diferentes ramas de cushítico oriental son:
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- style="background:#efefef;"
! rowspan=2| GLOSA
! colspan=7| Tierras bajas
! colspan=1| Tierras altas
|-
! PROTO-DULLAY
! PROTO-KONSOIDE
! PROTO-OROMO
! PROTO-RENDILE-BONI
! PROTO-SOMALÍ
! PROTO-AFAR-SAHO
! PROTO-OMO-TANA
! PROTO-SIDÁMICO
|-
| 1 || *tokko || *tokko || *tokko || *koːw || *kow || *inik- || *tokko || *mittə
|-
| 2 || *lakki || *lakki || *lama || *la(m)ma || *lamma || *lamma || *laːma || *lamə
|-
| 3 || *izzaħ || *sissa || *sadi || *si(d)daħ || *siddeħ || *sidoħ || *se(d)di || *sasə
|-
| 4 || *salaħ || *afur || *afur || *afar- || *afar || *afar || *afur || *soːrə
|-
| 5 || *χubin || *χen || *ʃani || *ʧan- || *ʃan || *kono- || *ken || *ontə
|-
| 6 || *tappi || *lehi || *yaha || *liħ || *liħ || *liħ- || *lih || *lehə
|-
| 7 || *taħħan || *tappa || *tolpa || *tadba || *toddoba || *malħin- || *todoba || *lamara
|-
| 8 || *seccen || *sette || *saddeti || *siddeti || *siddeːdi || *baħar || *siddet- || *sadditə
|-
| 9 || *gollan || *sagal || *sagal || *saːgal || *sagaːl || *sagal || *sagal || *honsə
|-
| 10 || *k1uɗɗan || *χuɗan || *kuɗan || *ta(m)man || *tomon || *taɓan || *to(m)mon || *tarmə
|}

Referencias

Bibliografía 
 Moreno Cabrera, Juan Carlos. Lenguas del Mundo Visor. Madrid. 1990. ISBN 84-7774-856-X
  (Ph.D.-thesis)

 
Lenguas de Etiopía